Акамант ():

 син Антенора й Теано, вождь дарданців у Троянській війні.
 вождь фракійців, що прийшли на допомогу троянцям;
 син Тесея й Федри, брат Демофонта, герой Троянської війни. Згідно з аттічним переказом, брати привезли з Трої до Афін свою бабусю Етру, яка була рабинею в Єлени. За пізнішою версією, Акамант закохався в Пріамову дочку Лаодіку, яка народила від нього Муніта.

Література 
 

Давньогрецька міфологія
Троянська війна